

Codici 
 GLT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gladstone (Queensland) (Australia)

Sigle 
 GLT – Goal-Line Technology, sistema tecnologico applicato al gioco del calcio
 GLT – Guided Light Transit, sistema di trasporto a guida parzialmente vincolata

Mineralogia 
 Glt – abbreviazione del gruppo della glauconite

Note